

Техніка 

 Маховик (махове колесо) — масивна деталь у вигляді диска або колеса, що встановлюється на ведучому валу машини для зменшення нерівномірності його обертання при усталеному русі.
 Маховик (арматура) — деталь, що призначена для сприйняття ручного зусилля при керуванні запірним органом трубопровідної арматури.
 Маховик — застаріла назва маятника.

Топонім 

 Маховик — село в Україні, Красноградському районі Харківської області.
 Маховики — село в Україні, Корюківському районі Чернігівської області.

Інше 
 «Маховик» — кіножурнал, що випускався Одеською кінофабрикою в середині 20-их років ХХ-го століття.

Примітки 

Багатозначні терміни